Home on the Range ist seit dem 30. Juni 1947 das offizielle Lied (State song) des US-Bundesstaats Kansas. Der Text des als Cowboy-Song geltenden Liedes stammt aus einem Gedicht Brewster M. Higleys aus dem Jahr 1871 oder 1872, das er schrieb, während er sich im Smith County aufhielt. Der in Ohio geborene Higley kam 1871 nach Kansas. Die Musik wurde 1873 von Daniel E. Kelly komponiert, der 1872 nach Kansas kam und zuvor bei der US-Armee war.

Geschichte

Gedicht 

Nach vier gescheiterten Ehen ließ sich Higley in Kansas nieder, um nach dem Homestead Act sein eigenes Land zu erwerben.
Sein Gedicht, das die Grundlage von Home on the Range wurde, trug zunächst den Titel Oh give me a Home bzw. Oh Give Me a Home Where the Buffalo Roam und wurde wahrscheinlich 1872 geschrieben. Ein weiterer Name ist Western Home.

Annahme als State song von Kansas 
Trotz der Beliebtheit des Liedes gab es auch Kontroversen um die Annahme als offizielles Lied von Kansas. Denn die im Lied erwähnten Büffel waren bereits größtenteils von Weißen gejagt und getötet worden, sodass sie nicht mehr das Land durchstreifen (etwa gleichbedeutend mit engl. roam) konnten. Des Weiteren war der Ursprung des Liedes nicht ganz klar, auch andere Bundesstaaten proklamierten das Lied für sich, da sich verschiedene Versionen des Liedes in mehreren Staaten verbreitet hatten. Der Ursprung konnte erst durch weitere Untersuchungen dargelegt werden, auch Komponist und Texter wurden erst im Zuge dieser Untersuchungen herausgefunden. Jedoch war der Ursprung bereits 1935 geklärt und es dauerte noch 12 Jahre, bis das Lied zum State song wurde.

Coverversionen und Verwendung in Filmen 

Das Lied wurde von mehreren bekannten Sängern interpretiert, so unter anderem Sting, Frank Sinatra, Pete Seeger und Roy Rogers. Ebenfalls gab es Interpretationen von Bing Crosby, Gene Autry, David Allan Coe und der fiktionalen Musikgruppe Alvin und die Chipmunks.

In der Screwball-Komödie The Awful Truth (1937) mit Irene Dunne und Cary Grant singen Irene Dunne und Ralph Bellamy dieses Lied.

Im Film Lucky Luke mit Terence Hill singen die Daltons das Lied. Eine Interpretation von Neil Young ist die Filmmusik zu Blast – Wo die Büffel röhren. In der gleichnamigen japanischen Verfilmung des Mangas I Am A Hero wird der Refrain des Liedes von der Hauptfigur Hideo in der Textversion von John A. Lomax a cappella gesungen.

Im Film Victor/Victoria singen Julie Andrews (Victoria) und Robert Preston (Toddy) das Lied in abgewandelter Form: give me a home where the buffalo roam, and the deer and the antelope are gay!.

Am Anfang der Episode Ein Sturm auf der Prärie der Serie Go Wild! Mission Wildnis singt das Wild-Team Home on the Prairie – mit der Melodie von Home on the Range und einem abgewandelten und übersetzten Liedtext. Martin spielt hierzu Akustikgitarre.

Trivia 
Das Lied hatte bekannte Anhänger. Es gilt als Lieblingslied des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt, und der Polarforscher Richard Evelyn Byrd sang das Lied, um der Einsamkeit zu entgehen.

Drei Versionen im Vergleich

Quellen

Einzelnachweise 

Country-Song
Kansas
Lied 1871